Guzki ist ein polnischer Ortsname:
 Guzki (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gusken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Guzki (Ełk), Ort im Powiat  Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gusken, Kreis Lyck, Ostpreußen